Diplesiostigma är ett släkte av steklar. Diplesiostigma ingår i familjen raggsteklar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Raggsteklar
Diplesiostigma